Bloomsbury (Londen), een wijk in Londen
Bloomsbury (New Jersey), een plaats in de Verenigde Staten
Bloomsburygroep, een groep kunstenaars en intellectuelen die in deze wijk ontstond
Bloomsbury Publishing, een uitgeverij in Engeland, bekend van de uitgave van de Harry Potter boeken.